Золльшвиц () — различные значения:

 Золльшвиц — деревня в Верхней Лужице, коммуна Гёда района Баутцен в земле Саксония, Германия
 Золльшвиц — деревня в Верхней Лужице, находится в городских границах города Виттихенау.